Eau Galle puede hacer referencia a lo siguiente:

 Eau Galle (condado de St. Croix, Wisconsin).
 Eau Galle (condado de Dunn, Wisconsin).